Подья́ческая улица — название улиц в Санкт-Петербурге.

 Большая Подьяческая улица
 Малая Подьяческая улица
 Средняя Подьяческая улица

См. также 
 Подьяческий мост